Partido Socialista Obrero, partit polític històric d'Espanya
 Pakistan State Oil, companyia petroliera estatal del Pakistan
 Peace Support Operations, operacions de les Nacions Unides per al manteniment de la pau
 Obligació de servei públic (del nom en anglès Public Service Obligation), acord per al transport públic a la legislació de la Unió Europea
 PSO J318.5-22, objecte extrasolar, probablement un planeta interestel·lar
 PSO també és el codi de la companyia Pearson PLC a la Borsa de Nova York